Владимир Николаевич Тимофеев:

 Тимофеев, Владимир Николаевич (1903—1970) — советский учёный (термодинамика).
 Тимофеев, Владимир Николаевич (1947—2021) — артист балета, заслуженный артист РСФСР (1987).